Ahan bezeichnet:

 Ahan (Sprache), eine Sprache
 Ayere-Ahan, eine Untereinheit des West-Benue-Kongo
 Zob Ahan Isfahan, ein iranischer Fußballverein
 Rah Ahan, ein iranischer Fußballverein
 Ahan (Korea), einen koreanischen Herrscher (1834–1782 v. Chr.)